La saison 1945-1946 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Vingt-huit clubs du pays sont répartis en deux poules, Est et Ouest, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de cette première phase, les cinq premiers disputent une poule pour le titre, les clubs classés entre la  et la  jouent une poule de relégation tandis que les quatre derniers sont directement relégués en II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club d'Ujpest TE qui termine en tête du classement de la poule pour le titre, avec sept points sur le Vasas SC et onze sur le Csepel SC. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Cette édition du championnat, le premier organisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, va permettre de déterminer les équipes qui disputeront la première et la deuxième division la saison suivante.

Les clubs participants

Compétition

Première phase 
Le barème utilisé pour établir les différents classements est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Poule Ouest 

|valign=top align=left width=50%|

|}

|}

Poule Est 

|valign=top align=left width=50%|

|}

|}

Seconde phase

Poule pour le titre 
Les équipes conservent les points et résultats obtenus face aux formations issues de la même poule lors du premier tour.

|valign=top align=left width=50%|

|}

|}

Poule de relégation 
Les équipes conservent les points et résultats obtenus face aux formations issues de la même poule lors du premier tour. Les quatre premiers à l'issue de cette seconde phase se maintiennent, tous les autres sont relégués en deuxième division.

|valign=top align=left width=50%|

|}

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Hongrie
1945 en Hongrie
1946 en Hongrie